Jinbi bezeichnet:

 Jinbi (Dayao) (金碧镇), Großgemeinde im Kreis Dayao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinbi (Qianxi) (金碧镇), Großgemeinde im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinbi (Xishan) (金碧街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Yunnan